

Geografia 
 Vélez – comune del dipartimento di Santander, in Colombia

Persone 
 Álvaro Uribe Vélez – politico e avvocato colombiano
 Bárbara Vélez – attrice e modella argentina
 Eusebio Vélez – ciclista su strada e dirigente sportivo spagnolo
 Francisco Vélez – pallavolista portoricano
 Iñigo Vélez – calciatore spagnolo
 José Vélez – cantante spagnolo
 Juan Vélez de Guevara – drammaturgo spagnolo
 Lauren Vélez – attrice statunitense
 Luis Vélez de Guevara – drammaturgo spagnolo
 Lupe Vélez – attrice e ballerina messicana
 Manuel Marulanda Vélez – rivoluzionario colombiano
 Marco Vélez – calciatore portoricano